Liam Broady e Joshua Ward-Hibbert erano i detentori del titolo ma non hanno preso parte alla competizione.

Jay Andrijic e Bradley Mousley hanno sconfitto in finale Maximilian Marterer e Lucas Miedler per 6-3, 7-63.

Teste di serie

  Borna Ćorić /  Laslo Djere (secondo turno)
  Thai-Son Kwiatkowski /  Elias Ymer (secondo turno)
  Filippo Baldi /  Robin Staněk (secondo turno)
  Quentin Halys /  Nikola Milojević (ritirati, primo turno)

  Hugo Di Feo /  Brayden Schnur (secondo turno)
  Wayne Montgomery /  Martin Redlicki (primo turno)
  Mackenzie McDonald /  Mazen Osama (secondo turno)
  Naoki Nakagawa /  Yoshihito Nishioka (primo turno)

Wildcard

  Jacob Grills /  Daniel Gruccione (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (quarti di finale)

  Omar Jasika /  Blake Mott (secondo turno)
<li>  Marc Polmans /  Akira Santillan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2013